El conservatorio profesional de música de Badalona (en catalán: Conservatori Professional de Música de Badalona) es un centro oficial de larga trayectoria situado en la ciudad de Badalona, fundado como tal en el año 1980 sobre las bases de la Escuela Municipal de Música de Badalona, que funcionaba desde finales del siglo XIX. En la actualidad, la institución pública imparte estudios de música de grado elemental y profesional de música en varias especialidades, entre las cuales canto, piano y prácticamente la totalidad de los instrumentos de cuerda y viento. Dispone también de diferentes formaciones estables como dos Orquestas, dos corales, la Banda Simfònica de Badalona y varios grupos de cámara y conjuntos instrumentales. Numerosos músicos de prestigio tanto en el ámbito de la interpretación, de la composición y la teoría o de la pedagogía musical han estudiado o impartido clases en el centro, entre los cuales:

 Josep Soler (antiguo director), compositor y escritor.
 Agustí Charles (antiguo alumno), compositor y musicólogo
 Ricard Roda (antiguo profesor), pionero del jazz en Cataluña    
 Paul Cortese (antiguo profesor), violista. Miembro del Beethoven Klavier Quartett y antiguo solista en la Orquesta de la Scala de Milán.
 Alejandro Civilotti (profesor), compositor.
 Israel David Martínez (antiguo alumno), compositor y director de orquesta.
 Eulàlia Solé i Olivart (antigua profesora), pianista.
 Benet Casablancas (antiguo profesor), compositor y musicólogo. 
 Albert Llanas (antiguo alumno), compositor. Actual director del Conservatorio Municipal de Música de Barcelona
 Assumpta Coma (profesora), pianista.
 Marcos Bosch (profesor), compositor y musicólogo.
 Javier Duque (antiguo alumno), jefe del departamento de pedagogía de la Escuela Superior de Música de Cataluña
 Josep Borràs (antiguo profesor), fagotista y musicólogo. Actual director de la Escuela Superior de Música de Cataluña 
 Jordi Cervelló (antiguo profesor), compositor.
 Josep Antoni Casado (antiguo alumno), trompetista. Profesor del Conservatorio Superior de Música del Liceo
 Xavier Puig (antiguo alumno), director de orquesta.
 Manel Valdivieso (antiguo alumno), director de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya

En la actualidad el Conservatorio cuenta con 52 profesores y más de 500 alumnos.

Historia 

En 1980 por Real Decreto del Ministerio de Educación del 4 de diciembre (BOE 12.1.81), y a petición del Ayuntamiento de la ciudad, la Escuela de Música de Badalona adquirió categoría de Conservatorio Profesional no estatal y se otorgó validez oficial a sus estudios. El año 1981 el Conservatorio contaba con 10 profesores y 120 alumnos. Fue entonces cuando se jubiló el maestro Pich Santasusana y se hizo cargo de la dirección el compositor Josep Soler, y llegaron con el cambio nuevos profesores de reputación nacional como Montserrat Torrent i Serra, Eulalia Solé, Jordi Cervelló, Josep Borràs y Jordi Albareda. Siguiendo esta línea ascendente, el año 1986 se autoriza al Conservatorio a impartir, también con validez oficial, el Grado Superior de Piano y Composición.

Desde 2010, y tras la jubilación de Josep Soler, dirige el Conservatorio el maestro Jaume Cortadellas.

Referencias 
 

Escuelas de música de Cataluña
Centros educativos de Cataluña
Badalona
Música de Cataluña
Instituciones educativas establecidas en 1980